

Nota 
Le nom  se prononce /bœj/ (et non /byɛj/).

Toponymie 
 Bueil est une commune de l'Eure,
 Bueil-en-Touraine est une commune d'Indre-et-Loire,
 Saint-Bueil, commune de l'Isère.

Noms de personnes 
Les Grimaldi de Bueil (seigneurs puis barons puis comtes de Bueil) sont une branche de la famille génoise des Grimaldi qui a joué un grand rôle dans l'histoire du comté de Nice des origines au . Elle s'éteint au  mais le titre est relevé par la famille du Roux de Chevrier de Varennes, qui en prend le nom et les armes. Elle comprend entre autres :
 Jean Grimaldi, seigneur de Bueil, principal acteur de la dédition de Nice à la Savoie (1388)
 Annibal Grimaldi, comte de Bueil

La famille de Bueil est une importante famille du Moyen Âge et de l'Ancien Régime. Elle s'est éteinte en 1748, lors du décès de Pierre-Antoine de Bueil, petit-fils de Racan. En font notamment partie :
 Jean II de Bueil, maréchal de France en 1345 ;
 Hardouin de Bueil (1347-1439) fils de Jean II de Bueil, fut évêque d'Angers du  à sa mort, survenue le .
 Jean III de Bueil, maréchal de France ;
 Jean IV de Bueil (1346-1415), grand maître des arbalétriers de France, tué à la bataille d'Azincourt ;
 Jean V de Bueil, comte de Sancerre (v. 1406-v. 1478), dit le fléau des Anglois, compagnon de Jeanne d'Arc ;
 Antoine de Bueil, comte de Sancerre, son fils aîné, épouse Jeanne de France, fille de Charles VII ;
 Jacques de Bueil, comte de Sancerre (mort en 1513) ;
 Charles de Bueil, comte de Sancerre (mort en 1515) ;
 François de Bueil, archevêque de Bourges (mort en 1525) ;
 Jean VI de Bueil, comte de Sancerre (1515-1537) ;
 Louis IV de Bueil, comte de Sancerre (v. 1513-v. 1565), grand échanson de France ;
 Jean VII de Bueil, comte de Sancerre (1563-1638), grand échanson de France ;
 René de Bueil, comte de Sancerre (1626-1640) ;
 Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret (1588-1651), maîtresse d'Henri IV ;
 Honorat de Bueil, seigneur de Racan (1589-1670), poète.

Voir aussi 
 Beuil, commune des Alpes-Maritimes.
 Jean de Bueil, page d'homonymie

Homonymie de toponyme